Вандышево — название населённых пунктов в России:

 Вандышево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Вандышево — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Вандышево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Вандышево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Вандышево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области (почтовое отделение Дюдьково).
 Вандышево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области (почтовое отделение Лом).